Зернов, Дмитрий Владимирович (1907—1971) — выдающийся учёный в области электроники, член-корреспондент АН СССР.
 Зернов, Дмитрий Михайлович (1913—2011) — Герой Социалистического Труда, механик-сборщик. 
 Зернов, Дмитрий Николаевич (1843—1917) — профессор анатомии Московского университета.
 Зернов, Дмитрий Степанович (1860—1922) — педагог, механик, директор Петербургского технологического института.